Bonewa  ist der Familienname folgender Personen:

 Antoaneta Bonewa, nach Heirat Antoaneta Kostadinowa (* 1986), bulgarische Sportschützin
 Simona Bonewa (* 1990), bulgarische Biathletin